Minta peut désigner :
 Minta, une commune du Cameroun
 Minta Durfee, une actrice américaine
 Menthé (ou Minta), une nymphe